Con il termine Sindone si può intendere:
 Un lenzuolo funerario fabbricato in lino, in uso soprattutto in età classica tra le popolazioni del Medio Oriente
 La Sindone di Torino, conservata a Torino
 Le varie copie pittoriche della reliquia torinese, realizzate nel corso dei secoli a scopo di culto, specie nel nord Europa
Sudario di Oviedo
 la Sindone di Akeldamà